Рубежинский—поселок в  Первомайском районе Оренбургской области, административный центр  Рубежинского сельсовета.

География 
Располагается на расстоянии примерно 35 километров по прямой на восток-юго-восток от районного центра поселка Первомайский.

История
Совхоз «Рубежинский» образован в 1929 году. Административно-хозяйственным центром являлось село Каргала. Центральная усадьба совхоза получила официальное название «посёлок Рубежинский» только в 1966 году.

Население 
Постоянное население составляло 1148 человек в 2002 году (русские 55%, казахи 31%) ,  934 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Первомайского района (Оренбургская область)